

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Lipnica Górna – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana 
 Lipnica Górna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn